David Diop peut désigner :
 David Diop (1927-1960), poète sénégalais ;
 David Diop (1966-), écrivain et enseignant-chercheur français et sénégalais.